

Patronyme 

 Abdelhamid Sharaf (1939-1980), Premier ministre jordanien ;
 Leila Sharaf (1940-), femme politique jordanienne ;
 Sami Sharaf (1929-2023), homme politique égyptien ;